Бьорн Крупп (; 6 марта 1991, Атланта, США) —  немецкий профессиональный хоккеист, защитник. Игрок сборной Германии по хоккею с шайбой.

Биография 
Родился 6 марта 1991 года в городе Атланта, в США, в семье немецкого хоккеиста Уве Круппа. Выступал в младших юниорских лигах США. В 2007 году выступал за сборную США на Мировом кубке вызова. С 2008 по 2011 год являлся игроком хоккейного клуба «Бельвиль Буллз». В хоккейной лиге Онтарио за команду провёл 206 матчей, забросил 2 шайбы и отдал 24 голевые передачи.

В 2011 году стал игроком кёльнской команды «Кёльнер Хайе», которую в то время возглавлял его отец. В составе клуба провёл у 4 сезона в Высшей лиге Германии, в 199 матчах отметился 5 шайбами и 24 голевыми передачами. Дважды выходил в финал плей-офф чемпионата Германии. В 2013 году сыграл 8 матчей в третьей лиге страны за команду «Фюксе Дуйсбург».

С декабря 2014 года игрок выступает за клуб «Гриззлис Вольфсбург». В 2017 году стал серебряным призёром лиги.

17 ноября 2018 года подписал контракт с клубом «Адлер Мангейм».

В 2015 году дебютировал на чемпионате мира по хоккею с шайбой за национальную команду Германии.

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Хоккеисты США
Хоккеисты Германии
Хоккейные защитники
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года